

Plaatsen
Wade (Mississippi)
Wade (North Carolina)
Wade Hampton (South Carolina)

Personen met Wade als voornaam
Wade Cunningham, Nieuw-Zeelands autocoureur
Wade Hampton III, Amerikaans generaal
Wade Mainer, Amerikaans zanger en banjospeler
Wade Ormsby, Australisch golfer
Wade Williams, Amerikaans acteur

Personen met Wade als achternaam
Abdoulaye Wade, Senegalees president
Aron Wade, Belgisch acteur
Dwyane Wade, Amerikaans basketballer
Emma Wade, Beliziaans atlete
George Wade, Brits veldmaarschalk
James Wade, Engels darter
Jason Wade, Amerikaans zanger en gitarist
Jenna Wade, personage uit de soapserie Dallas
Lisa Wade, Nederlands presentatrice
Virginia Wade, Brits tennisster

Overig
Wade-Giles, een systeem voor romanisatie van de Chinese taal